Ива́н Гончаро́в: Гончаров, Иван Александрович (1812—1891) — классик русской литературы, писатель критик и публицист.
 Гончаров, Иван Васильевич (1924—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Гончаров, Иван Иванович (1925—1972) — полный кавалер ордена Славы.
 Гончаров, Иван Михайлович (1905—1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Гончаров, Иван Семёнович (1923—1945) — полный кавалер ордена Славы.